Anup ist 
 die koptische Bezeichnung des altägyptischen Gottes Anubis
ANUP ist
 die Abkürzung für akute nekrotisierende ulzerierende Parodontitis, siehe Nekrotisierende parodontale Erkrankung